Татьяна Григорьевна Соломаха (1893—1918) — русская pеволюционерка, член партии большевиков, участница Гражданской войны в России и становления Советской власти на Кубани. Родом из казачьего сословия.

Жизнеописание 
Родилась в 1892 году (в некоторых источниках указан 1893 год) на Кубани в станице Попутная в семье сельского учителя.

Училась в женской гимназии в Армавире. После её окончания работала в сельской школе станицы Попутная учительницей.

Была участницей Революции в России 1905 года. В середине 1910-х годов увлеклась революционными идеями, читала работы Ленина. В 1916 году стала членом РКП(б). В Февральскую революцию 1917 года выступала на митингах и собраниях, агитировала за большевиков.

С 1918 года — участница Гражданской войны на стороне Красной армии. Летом 1918 года Соломаха заболела тифом и лечилась в селе Казьминское ныне Кочубеевского района Ставропольского края. Здесь стала комиссаром по продразвёрстке.

Была схвачена белогвардейцами и зверски убита в числе  7 ноября 1918 года. Прощаясь, она говорила: «Наша кровь не пройдёт даром… Советскую власть не убить!». Заключённых рубили шашками. Татьяну убили последней, сначала отрубили руки, потом ноги, голову.

Впоследствии именем Соломахи — Таня — назвалась на допросе Зоя Космодемьянская.

Память 
 Армавирская гимназия № 1 носит имя Татьяны Соломахи.
 В гимназии, где училась Соломаха, а также в станице Попутная созданы её музеи.
 В Армавире имеется улица, названая в честь Татьяны Соломахи.

Литература 
 Женщина в гражданской войне. Эпизоды борьбы на Северном Кавказе., М.: ОГИЗ., 1937;
 Аргутинская Л. А., Комиссар Татьяна Соломаха. // «Женщина в гражданской войне», Симферополь, 1938.

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Григорьевна Соломаха
 Л. Аргутинская. Татьяна Соломаха (очерк).

Революционеры России
Члены КПСС
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году
Участники Гражданской войны в России